— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1601—1868), в провинции Тотоми региона Токайдо на острове Хонсю.

История княжества 
Административный центр княжества: замок Хамамацу (современный город Хамамацу, префектура Сидзуока).

Доход хана:
 1601—1609 годы — 50 000 коку риса
 1619—1638 годы — 35 000 коку
 1638—1644 годы — 36 000 коку риса
 1644—1678 годы — 35 000 коку
 1678—1702 годы — 50 000 коку риса
 1702—1768 годы — 70 000 коку
 1768—1868 годы — 60 000 коку риса

Княжество Хамамацу было создано в 1601 году. Его первым правителем стал Мацудайра Тадаёри (1582—1609), потомственный вассал Токугава Иэясу, правивший ханом в 1601-1609 годах.

В 1619 году княжество Хамамацу получил Корики Тадафуса (1583—1655), ранее правивший в Ивацуки-хане (провинция Мусаси). В 1638 году он был переведён в домен Симабара-хан (провинция Хидзэн).

В 1638 году владельцем хана был назначен Мацудайра Норинага (1600—1654), бывший правитель Ивамура-хана (провинция Мино). В 1644 году его перевели на княжение в Татэбаяси-хан (провинция Кодзукэ).

В 1644 году новым правителем княжества стал Ота Сукэмунэ (1600—1680), ранее владевший Нисио-ханом (провинция Микава). В 1671 году он передал власть в хане своему второму сыну Ота Сукэцугу (1630—1684). В 1678 году Ота Сукэцугу получил должность управляющего замка Осака (1678—1684) и передал Хамамацу-хан сёгунату, получив от него взамен земли в провинциях Сэтцу, Кавати и Симоса с доходом 20 000 коку риса.

В 1678 году Хамамацу-хан был передан Аояма Мунэтоси (1604—1679), бывшему правителю хранителю замка Осака (1662—1678). В 1679 году ему наследовал второй сын Аояма Тадао (1651—1685). В 1685 году после смерти Тадао новым правителем хана стал его младший брат Аояма Тадасигэ (1652—1722). В 1702 году он был переведён из Хамамацу в Камеяма-хан (провинция Тамба).

В 1702 году княжество было передано Мацудайре Сукэтоси (1660—1723), бывшему владельцу Касама-хана (провинция Хитати). В 1723 году ему наследовал приемный сын Мацудайра Сукэкуни (1700—1752), который в 1729 году был переведён в домен Ёсида-хан (провинция Микава).

В 1729 году новым правителем Хамамацу-хана стал Мацудайра Нобутоки (1683—1744), бывший ранее даймё Ёсида-хана и хранителем замка Осака. В 1744 году ему наследовал старший сын Мацудайра Нобунао (17119-1768), который в 1749 году был переведён в Ёсида-хан (провинция Микава).

В 1749-1752 годах княжеством вторично управлял Мацудайра Сукэкуни (1700—1752), переведённый туда из Ёсида-хана. В 1752 году после смерти Сукэкуни новым даймё стал его третий сын Сукэмаса (1744—1762), который в 1758 году был отправлен на княжение в Миядзу-хан (провинция Танго).

В 1758 году Хамамацу-хан был передан Иноуэ Масацунэ (1725—1766), ранее правившему в Ивакитайра-хане (провинция Хитати). В 1766-1786 годах правил его второй сын Иноуэ Масасада (1754—1786). В 1786 году ему наследовал старший сын Иноуэ Масамото (1778—1858), который в 1817 году был переведён в Танагура-хан (провинция Муцу).

В 1817 году княжество Хамамацу получил во владение Мидзуно Тадакуни (1794—1851), бывший правитель Карацу-хана (провинция Хидзэн). В 1845 году он передал власть в княжестве своему старшему сыну Мидзуно Тадакиё (1833—1884). В том же году его перевели из Хамамацу в Ямагата-хан (провинция Дэва).

В 1845 году новым правителем Хамамацу-хана стал Иноуэ Масахару (1805—1847), переведённый туда из Татэбаяси-хана (провинция Кодзукэ). Ему наследовал в 1847 году четвёртый сын Иноуэ Масанао (1837—1904), правивший до 1868 года. В 1868 году Хамамацу-хан был ликвидирован. В том же году Иноуэ Масанао был назначен императорским правительством даймё новообразованного Цурумаи-хана в провинции Кадзуса, где правил вплоть до 1871 года, когда все японские княжества ликвидированы.

Правители княжества 
  Род Мацудайра (ветвь Сакураи), 1601—1609 (фудай-даймё)

  Род Корики, 1619—1638 (фудай-даймё)

  Род Мацудайра (ветвь Огю, 1638—1644 (фудай-даймё)

  Род Ота, 1644—1678 (фудай-даймё)

  Род Аояма, 1678—1702 (фудай-даймё)

  Род Мацудайра (Хондзё), 1702—1729 (фудай-даймё)

  Род Мацудайра (Окоти-Нагасава), 1729—1749 (фудай-даймё)

  Род Мацудайра (Хондзё), 1749—1758 (фудай-даймё)

  Род Иноуэ, 1758—1817 (фудай-даймё)

  Род Мидзуно, 1817—1845 (фудай-даймё)

  Род Иноуэ, 1845—1868 (фудай-даймё)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии